Александр Иванович Кандибор - советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в деревне Красное Озеро в 1917 году.

С 1928 года - на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1928-1961 гг. — на разных работах в местном колхозе, тракторист-стахановец, комбайнёр Хакасской МТС Красноярского края, в РККА, заведующий колхозным гаражом, участник Великой Отечественной войны, комбайнёр Хакасской МТС, старший инженер по гостехнадзору Хакасского облсельхозуправления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1951 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва.

Умер в 1992 году в Абакане.

Ссылки 
 Кандибор

Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва